Trinity College – az Oxfordi Egyetem intézménye
Trinity College - a Cambridge-i Egyetem intézménye
Trinity College – Írország legrégebbi egyeteme
Trinity College (Connecticut)
Trinity College (New York)